Schurft (dieren), verschillende door mijten veroorzaakte huidaandoeningen bij dieren
 Puppyschurft, een vorm van schurft bij hondachtigen
Schurft (mens), een door mijten veroorzaakte huidziekte bij de mens (scabiës)
Schurft (planten), een aantasting door schimmel van planten, onder andere appels
Schurft (appel), de aantasting door schimmel van appel